EBG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Bagre (Colombia)